Die Ewige Tabelle des DFB-Pokals ist eine Rangliste aller Hauptpokalrunden des DFB-Pokals (bis 1943 Tschammerpokal) seit dem erstmaligen Austragen im Jahre 1935 bis heute. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Spiele, die durch ein Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden gewertet.

Vorgänger des heutigen DFB-Pokals als nationaler Pokalwettbewerb im deutschen Fußball war die 1935 erstmals ausgetragene Deutsche Vereinspokalmeisterschaft, die nach dem damaligen Reichssportführer und Initiator des Wettbewerbs Hans von Tschammer und Osten als Tschammerpokal bezeichnet wurde. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich (März 1938) wurden die österreichischen Vereine in Meisterschaft und Pokal in den deutschen Spielbetrieb überführt. Es wurde beschlossen, dass ab dem Viertelfinale des Wettbewerbs im Jahre 1938 acht österreichische Mannschaften am Tschammerpokal teilnehmen. Das Viertelfinale wurde in drei Runden aufgeteilt, zwei Ausscheidungsrunden mit je acht Mannschaften des „Altreichs“ und der „Ostmark“ (Österreich) und danach das eigentliche Viertelfinale. Der Tschammerpokal wurde 1943 letztmals an einen „Großdeutschen Fußballpokalsieger“ vergeben. Wegen des Zweiten Weltkriegs blieb es das letzte Pokalspiel bis 1952. Spitzenreiter der Ewigen Tabelle des Tschammerpokals war der FC Schalke 04, der als einziges Team großdeutschlandweit an jedem ausgetragenen Tschammerpokalwettbewerb von 1935 bis 1943 teilnahm, dabei fünfmal ins Finale vordringen konnte, dieses aber nur einmal gewann. 1952 rief der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Vereinspokal wieder ins Leben. Entthront wurde der FC Schalke 04 mit der letzten Turnierrunde des letzten Jahrtausends, nämlich am 22. Dezember 1999 vom FC Bayern München. Lang hielt dieser Erfolg nicht an, schon knapp ein Jahr später, am 7. Februar 2001, konnte Schalke wieder die Spitze erobern. Seit dem 21. September 2004 führt der FC Bayern München das Klassement wieder an. Die drei Qualifikationsrunden nach dem Beitritt des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der Saison 1991/92 sind in der Tabelle allesamt nicht berücksichtigt. Insgesamt nahmen 882 Mannschaften teil, 810 davon aus der heutigen Bundesrepublik Deutschland, 38 aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches (heutige Polen), 11 aus Österreich, je 8 aus Russland und Tschechien, 4 aus Frankreich und 3 aus Luxemburg. Die meisten Mannschaften entstammen aus Nordrhein-Westfalen (174), weit dahinter liegt Baden-Württemberg mit 108 Vereinen, Bayern liegt auf Platz 3 mit 95; es folgen Niedersachsen (71), Rheinland-Pfalz (64), Hessen (58), Berlin (38), Schleswig-Holstein (37), Hamburg und Sachsen (29), Saarland (28), Bremen (20), Thüringen (17), Sachsen-Anhalt (16), Mecklenburg-Vorpommern (14) und Brandenburg (13).

Legende 
 Platz: Nennt den Platz in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 L.: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt respektive gespielt hat.
 Bu.: Nennt das Bundesland Deutschlands sowie Österreichs, den Kanton Luxemburgs, die Region Frankreichs, die Woiwodschaft Polens, die Kraj Tschechiens und die Oblast Russland, aus welchem der Verein stammt.
 J: Nennt die Anzahl der Saisonen, in denen der Verein am DFB-Pokal (Tschammerpokal) teilnahm.
 Sp.: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 T: Nennt die Anzahl der erzielten Tore.
 GT: Nennt die Anzahl der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Anzahl an Punkten, die in allen Pokalwettbewerben erzielt wurden auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 überstandene Runden: Nennt die Anzahl an Runden, die der jeweilige Verein überstanden hat. Ein gewonnenes Finale zählt nicht als überstandene Runde.
 i. V.: Nennt die Anzahl an Spiele, die der jeweilige Verein über die Verlängerung bestreiten musste.
 i. V. gewonnen: Nennt die Anzahl an Spiele, die der jeweilige Verein über die Verlängerung für sich entscheiden konnte.
 i. E.: Nennt die Anzahl an Spiele, die der jeweilige Verein über das Elfmeterschießen bestreiten musste.
 i. E. gewonnen: Nennt die Anzahl an Spiele, die der jeweilige Verein über das Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Pokaltitel.
 Finalist: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals am DFB-Pokal (Tschammerpokal) teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt am DFB-Pokal (Tschammerpokal) teilnahm.
 Teilnahmejahre: Nennt die Teilnahmejahre, an denen der Verein am DFB-Pokal (Tschammerpokal) teilnahm.

Ewige Tabelle seit 1935 
Stand: 8. Februar 2023

Fußnoten

Weblinks 
 kicker.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 Weltfussball.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 Sport.de: Ewige Tabelle (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)

Ewige Tabelle
DFB-Pokal